Omaima Gdoura (), née le  à Sfax, est une handballeuse tunisienne. Elle mesure .

Elle évolue au poste de gardienne de but avec le Mazan Ventoux Comtat. Elle fait également partie de l'équipe de Tunisie, avec laquelle elle remporte une médaille de bronze au championnat d'Afrique des nations 2021 au Cameroun.

Palmarès

En club 
 Championnat de Tunisie féminin de handball : 2019
 Coupe de Tunisie féminine de handball : 2019
 Coupe arabe des clubs vainqueurs de championnat de handball féminin : 2020
 Supercoupe arabe : 2020
 Championnat de France féminin de handball de Nationale 2 : 2022

En équipe nationale 
  Médaille de bronze au championnat d'Afrique des nations 2021 ()

Statistiques en club

Notes et références 

Handballeuse internationale tunisienne
Naissance en avril 1996
Naissance à Sfax